Желтопле́чий листоно́с () — вид летучих мышей семейства листоносых, обитающих в Южной и Центральной Америке. Желтоплечие листоносы являются плодоядными и поедают главным образом плоды паслёновых.

Это одни из самых распространённых листоносых летучих мышей.

Примечания

Литература 
 Chiroptera Specialist Group 1996. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.
 Infonatura 

Листоносые летучие мыши
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1810 году